Skrót BSSC może oznaczać:
 Bendigo Senior Secondary College
 Boston Ski & Sports Club
 Broadcasting Satellite System Corporation